

Patronyme
 Carl-Gustaf Rossby, un météorologue d'origine suédoise (1898 - 1957).

Science
 Le nombre de Rossby.
 L’onde de Rossby.